Samborombón bezeichnet:
die Bahía de Samborombón, eine Meeresbucht in Argentinien
den Río Samborombón, Fluss in Argentinien
Samborombón (Ort), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires